Players Tour Championship 2011/2012 – Turniej 3 – trzeci turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, który został rozegrany w World Snooker Academy w Sheffield (Anglia) w dniach 17–21 sierpnia 2011 roku.

W turnieju zwyciężył Ben Woollaston pokonując w finale Szkota Graeme’a Dotta 4-2. Był to pierwszy zwycięski turniej rankingowy w karierze Anglika.

Nagrody 

Tylko profesjonalnym zawodnikom są zaliczane punkty do rankingu.

Drabinka turniejowa

Runda pre-eliminacyjna

Runda I

Runda II

Runda III

Faza główna

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Breaki stupunktowe turnieju

Linki zewnętrzne 
 PTC 3 2011/2012 w serwisie www.snookerworld.pl

Players Tour Championship 2011/2012
Sport w Sheffield
2011 w Anglii